Miss Teen USA 2012,  de Miss Teen USA, elle a eu lieu le .

Résultats

Les participantes

Voir aussi 
 Miss Teen USA

Liens externes 
Site officiel

Miss Teen USA